Bigfork kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bigfork (Minnesota)
Bigfork (Montana)